Parnassus (gebergte), gebergte in Griekenland
 Parnassos (Griekenland), voormalige gemeente in Griekenland, thans deel van Delphi
 Parnassus (Cappadocië), antieke stad in Klein-Azië
 Parnassus (Mantegna), schilderij van Andrea Mantegna uit 1497
 De Parnassus, schilderij van Raphael uit ca. 1510
 Parnassos (vereniging), Griekse literaire vereniging, opgericht 1865

Zie ook 
 Parnas (doorverwijspagina)